Willapa (rijeka)
 Willapa (zaljev)